In 1969/70 werd het 32e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. EPA Larnaca FC won de competitie voor derde keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1969/70